Federico Butera – fisico italiano (1943)
Federico Butera – sociologo italiano (1940)